Ерши:

Ерши — род рыб семейства окуневые.

Населённые пункты

Белоруссия

Россия